Siren (geslacht), een geslacht van salamanders
 Siren (band), een metalband
 Siren (single), een single van de Japanse band Asian Kung-Fu Generation
 Siren (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Siren (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2018

Zie ook 
 Sirens (doorverwijspagina)